Palazzi nobiliari napoletani appartenuti in passato o ancora oggi alla Famiglia Caracciolo.

 Palazzo Caracciolo di Brienza
 Palazzo Caracciolo di Melissano
 Palazzo Caracciolo di Oppido
 Palazzo Caracciolo di Forino – sito in via Foria a Napoli
 Palazzo Caracciolo di Avellino
 Palazzo Caracciolo di Torella
 Palazzo Caracciolo di Santobuono
 Palazzo Caracciolo di San Teodoro
 Palazzo Caracciolo di Gioiosa
 Palazzo Caracciolo in via Tribunali
 Palazzo di Niccolò Caracciolo
 Palazzo Caracciolo di Torchiarolo (in via Pontenuovo 27)
 Palazzo Caracciolo di Roccaromana (in via Monte di Dio 49)
 Palazzo Caracciolo di San Vito (in via Pietro Trinchera 7)
 Palazzo Caracciolo di Sant'Eramo (in via Monte di Dio 54)
 Palazzo Caracciolo di Girifalco (in via Salvator Rosa 315)

Pagine correlate 

 Caracciolo (disambigua)
 Villa Caracciolo